Кубок Шпенглера 1987 — 61-й традиційний турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 26 по 31 грудня 1987 року. Переможцем стала збірна Канади, яка в фіналі переграла московський клуб «Крила Рад».

Календар

Таблиця

Фінал 

Найкращий бомбардир за системою гол+пас

Сергій Харін («Крила Рад») 8 (5+3)

Команда усіх зірок
 Воротар: Домінік Гашек («Тесла»)
 Захисники: Беланд (Канада) — Андрій Смирнов («Крила Рад»)
 Нападники: Сергій Харін («Крила Рад») — Сергій Нємчинов («Крила Рад») — Олександр Кожевников («Крила Рад»)

Див. також 
 1987 у хокеї з шайбою

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт турніру  
 hockeyarchives  
 Архів  
 hockeyarchives.ru  

1987
1987 у хокеї з шайбою
1987 у швейцарському спорті